Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Badia Calavena
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Bardi
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Bassano del Grappa
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Forni di Sopra
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Fraelacco, frazione di Tricesimo
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Gallignana
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Maniago
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Noventa Vicentina
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Paularo
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Povoletto
 Duomo dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – San Vito al Tagliamento
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – San Vito di Cadore
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – San Vito di Fagagna
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – San Vito di Leguzzano
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Trento
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Valdobbiadene
 Oratorio dei Santi Vito, Modesto, Crescenzia – Casaloldo

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto